Сводная кавалерийская дивизия 5-й армии Восточного фронта — соединение кавалерии РККА, созданное во время Гражданской войны в России 1918—1920 годов. Являлось маневренным средством в руках фронтового и армейского командования для решения оперативных и тактических задач.

Командный состав Сводной кавалерийской дивизии 5-й армии Восточного фронта 
Сводная кавалерийская дивизия 5-й армии Восточного фронта

Начальник 
 Соколовский Василий Данилович — с 19 июля 1919 года по 7 августа 1919 года

Военком 
 Поспелов Сергей — с 19 июля 1919 года по 7 августа 1919 года

Начальник штаба 
 Пинко Арнольд — с 19 июля 1919 года по 7 августа 1919 года

Примечания

Ссылки 
 Будённый Семён Михайлович. «Пройдённый путь» в 3-х томах
 С.Витошнев. «С. М. Будённый. Летопись.» (Биография)
 Сайт о С. М. Будённом
 Шамбаров Валерий Евгеньевич Белогвардейщина. 82. Последние победы Деникина.
 Деникин Антон Иванович Очерки русской смуты. Глава XX. Операции южных армий в начале 1920 года: от Ростова до Екатеринодара. Рознь между добровольцами и донцами.

Воинские части и формирования, созданные в 1919 году
Советская кавалерия во время Гражданской войны